Canal+ kan syfta på:

Canal+ (Frankrike)  – en franska ursprungskanalen som ägs av Groupe Canal+ som i sin tur ägs av Vivendi
 Le Studio Canal+ – ett franskt filmbolag startat 1987 numera StudioCanal
Canal+ (Skandinavien) – sedan 4 september 2012 C More, är nordiska kanaler som ägs av C More Entertainment som i sin tur ägs av TV4-Gruppen, se C More
Canal+ (Spanien) – spanska kanaler som ägs av Sogecable där Vivendi har en andel på 5,5 procent
 Canal+ Cyfrowy –  ett polskt tv-företag som ägs av Telewizyjna Korporacja Partycypacyjna där Groupe Canal+ har en 49-procentig andel
 Canal+ (Polen) – polska kanaler som ägs av Canal+ Cyfrowy 
Canal+ (Nederländerna) – tidigare namn på ett antal kanaler i Nederländerna. De bytte år 2006 namn till Sport1 och Film1 och ägs av Liberty Global Europe.